Жоховские () — польский дворянский род герба Бродзиц, восходящий к XVI веку.

Киприан Жоховский был в XVII веке архиепископом Полоцким и митрополитом Белой Руси. Род этот внесён в VI и I части родословной книги Витебской, Гродненской и Киевской губерний.

Гербы, которые использовались Жоховскими

Примечания

Литература 
 
 

Шляхетские роды герба Бродзиц
Дворянские роды, на гербах которых изображены пять страусовых перьев
Шляхетские роды герба Правдзиц
Шляхетские роды герба Любич
Шляхетские роды герба Равич
Шляхетские роды герба Старыконь
Шляхетские роды герба Прус